Acre (oppervlaktemaat), een oppervlaktemaat
Acre (rivier), een rivier in Zuid-Amerika
Acre (staat), een deelstaat van Brazilië
Akko (stad) (oude naam Acre), een stad in Noord-Israël die in de geschiedenis ook geallieerd is geweest met Syrië